Saadat ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmad Sa'adat (* 1953), palästinensischer Terrorist und Politiker (PFLP) 
 Bashir Ahmad Saadat (* 1981), afghanischer Fußballfunktionär